

Geografia

Germania 
 Thundorf – frazione del comune di Ainring nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Thundorf – frazione della città di Freystadt nel distretto dell'Alto Palatinato  (Baviera)
 Thundorf – frazione della città di Osterhofen nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Thundorf in Unterfranken – comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)

Svizzera 
 Thundorf – comune nel distretto di Frauenfeld (Canton Turgovia)